Parra puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos:

Botánica 
 Parra, nombre común de la vid o planta Vitis vinifera.
 Parra, nombre común de la planta Bryonia dioica (no confundir con porro, cigarro casero de marihuana).
 Enredadera. A veces las plantas de guía son llamadas incorrectamente parras.

Apellido  
 Parra (apellido)
 Alirio Parra, economista venezolano, ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela (período 1993-1994).
 Alondra de la Parra (1980-), directora de orquesta mexicana, fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas.
 Angel Francisco Parra (1943-), jinete venezolano.
 Antonio Parra León (1906-1981), médico, político, y sanitarista venezolano.
 Aquileo Parra (1825-1900), también conocido como José Bonifacio Aquileo Elías Parra Gómez, militar, hombre de negocios, y político colombiano, y presidente de Colombia (período 1876-1878).
 Augusto Parra (1942-), también conocido como César Augusto Parra Muñoz, abogado, economista, y educador chileno.
 Beto Parra, humorista venezolano.
 Caracciolo Parra León (1901-1939), jurista, humanista, literato, biógrafo, historiador, catedrático y editor venezolano.
 Caracciolo Parra Olmedo (1819-1908), historiador, abogado, e intelectual venezolano.
 Caracciolo Parra Pérez (1888-1964), historiador, diplomático, abogado, e intelectual venezolano.
 César Parra Rosillo (1966-), Teólogo, Misiologo, educador, ciudadano ecuatoriano.

 Esdras Parra (1939-2004), poeta, ensayista, traductora, y narradora transgénero venezolana.
 Fabio Enrique Parra (1959-), ciclista colombiano.
 Familia Parra en Chile, cuyos miembros destacaton en música y literatura.
 Fernando de la Parra, capitán del s XV que acompañó a Francisco Pizarro por el Imperio Inca, recompensado con el uso de blasón por Felipe II.
 Graciliano Parra (1943-), beisbolista venezolano.
 Gerardo Parra (1955-), ilusionista chileno.
 Gerardo Parra (1987-), beisbolista venezolano.
 Gonzalo Parra-Aranguren (1928-2016), abogado venezolano, juez de la Corte Internacional de Justicia.
 José Felipe Parra, pintor español del siglo XIX.
 José Luis Parra, militar argentino mención al desempeño en la Guerra de Malvinas.
 José Luis Parra Fernández (1944-2012), poeta español.
 Josefa Parra (1965-), cantante de flamenco española.
 Luis Parra (1978-), político venezolano.
 Mariano Parra León (1911-1989), sacerdote, periodista, historiador, editor venezolano.
 Mariano José Parra Sandoval (1947-), sacerdote venezolano.

 Teresa de la Parra (1889-1936), escritora venezolana.

Toponimia

Chile 
 Peña de los Parra
 Parral, ciudad en la VII Región del Maule.
 Río Parral, río adjunto a la ciudad de Parral.

España 
 La Parra, provincia de Badajoz.
 Las Parras de Castellote, provincia de Teruel.

México 
 Parras de la Fuente, municipio del estado de Coahuila conocido por su producción vinícola.
 Parral (Chihuahua), ciudad en el estado de Chihuahua.

Lusitanismos